Prima (lat. prima 'die Erste') steht für:
 in Deutschland und der Schweiz die oberste Schulklasse eines Gymnasiums (auch unterteilt in die Unterprima und die Oberprima; Begriffe heute nicht mehr gebräuchlich), siehe Jahrgangsstufe
 in Österreich(-Ungarn) die unterste Schulklasse eines Gymnasiums, Begriff heute nicht mehr gebräuchlich, siehe Jahrgangsstufe
 als Interjektion „Prima!“ ein üblicher, aus der Jugendsprache um 1900 stammender Ausruf mit etwa der Bedeutung „Großartig!“, siehe „Cool!“
 Automobiles Prima, ehemaliger französischer Automobilhersteller
 Prima (Apfel), eine Apfelsorte 
 ein kroatisches Musikinstrument, siehe Bisernica
 Prima TV (Tschechien), ein tschechischer Fernsehsender
 Prima TV (Rumänien), ein rumänischer Fernsehsender
 Hercules Prima, eine Mofa-Modellreihe der Hercules-Werke (später Sachs Prima)
 Alstom Prima, eine Typenreihe von Lokomotiven
 das Privatbahn Magazin
 eine Rebsorte Prima

PRImA steht für:
 PRImA, das Pattern Recognition & Image Analysis Research Lab der britischen University of Salford

prima steht für:
 ein Latein-Lehrbuch

Prima ist der Familienname von:
 Louis Prima (1910–1978), italo-amerikanischer Entertainer

Siehe auch:
 Diane DiPrima (1934–2020), US-amerikanische Schriftstellerin
 Prima facie
 Primus
 Prim
 Pryma